Раиса Моисеевна Азарх (2 мая 1897, Щербиновка Екатеринославской губернии (ныне Торецк Донецкой области Украина) — 9 ноября 1971, Москва) — советский медик, писательница, очеркист, мемуаристка, участница Октябрьской революции, гражданской, финской и Великой Отечественной войн, доброволец в Испании (1936). Член Коммунистической партии с 1917.

Биография 
В 1917 окончила медицинский факультет Харьковского университета. Участница Октябрьского вооружённого восстания в Москве 1917.

Была членом ВЦИК. Участница гражданской войны в России. Комиссар Особой вятской дивизии, затем в 3-й армии РККА. Позже руководила санитарными отрядами, начальник санитарного управления Украинского фронта, начальник санитарной службы 5-й Красной Армии, начальник Главного Санупра Забайкалья.

Организатор борьбы с эпидемией тифа в Сибири. Одна из первых женщин в Советской России, награждённая орденом Красного Знамени (1928).

После окончания гражданской войны — на партийной и профсоюзной работе в Ростове-на-Дону и Томске.

Редактор ряда журналов и газет. Училась на литературном отделении Института красной профессуры. Была член Российской ассоциации пролетарских писателей (РАПП). С 1934 член Союза советских писателей. Жила в Харькове, тогдашней украинской столице, где работала в Госиздате Украины.

Жена Мате Залка. Вместе с мужем, тогда «генералом Лукачем», назначенным командиром 12-й интернациональной бригады республиканской армии Испании, в ноябре 1936 нелегально прибыла в Испанию. В 1936—1937 — участница гражданской войны в Испании, советник Республиканской армии и Министерства здравоохранения. Организатор санитарных подразделений республиканской армии.

В 1937 проходила в показаниях арестованной А. И. Гудзь как имеющая связь с троцкистами и по линии КПК получила партвзыскание за извращение истории ВКП(б) в троцкистском духе.

25 апреля 1937 года в спецсообщении Н. И. Ежов И. В. Сталину предложил арестовать писательницу Р. М. Азарх. Хотя согласие было дано («За. Молотов», «Ст.»), арест не состоялся.

В 1939 во время польского похода РККА, а затем советско-финской войны (1939—1940) была уполномоченным НКО СССР.

Участница Великой Отечественной войны. В 1941—1944 — военный корреспондент ряда газет.

В 1947 г. была арестована в связи со знакомством с Анной Аллилуевой, находилась в заключении до 1954 г.

Похоронена на Новодевичьем кладбище в Москве.

Творчество 
Начала печататься в 1917.
Автор ряда книг, в том числе мемуаров:
 
 
 «Пятая армия» (1935),

Примечания

Литература 
 
 Раиса Азарх о боях под Ижевском

Ссылки 
 Азарх Раиса Моисеевна
 Кто вы, доктор Азарх?
Члены ВЦИК
Похороненные на Новодевичьем кладбище
Писательницы XX века
Писатели СССР
Члены КПСС
Участники Гражданской войны в России (красные)
Советские военные специалисты в Испании
Женщины СССР в Великой Отечественной войне
Фронтовые корреспонденты Великой Отечественной войны
Участники советско-финляндской войны (1939—1940)
Выпускники Института красной профессуры
Выпускники медицинского факультета Императорского Харьковского университета
Медики СССР
Репрессированные в СССР
Персоналии:РАПП
Члены Союза писателей СССР
Участники Польского похода Красной армии (1939)
Редакторы СССР
Мемуаристы СССР